Butters ist der Name von:

 Julia Butters (* 2009), US-amerikanische Schauspielerin
 Lance Butters (* 1988), deutscher Rapper
 Leopold „Butters“ Stotch, eine Figur der Zeichentrickserie South Park, siehe Figuren aus South Park#Leopold „Butters“ Stotch

Siehe auch:
 Mount Butters, Berg in der antarktischen Ross Dependency